Сезон ЖНБЛ 1996 — это 16-й сезон женской национальной баскетбольной лиги, по окончании которого чемпионом, в третий раз, стала команда «Аделаида Лайтнинг».

В регулярном сезоне приняло участие десять клубов, столько же сколько и в прошлом. Регулярный чемпионат в этом сезоне стартовал 12 апреля, завершился же 1 сентября, MVP которого была признана форвард команды «Аделаида Лайтнинг», Рэйчел Спорн. Наставник клуба «Буллин Бумерс», Лори Чизик, была признана тренером года, а Джессика Бибби из команды «Данденонг Рейнджерс» — новичком года. Официально сезон 1996 года завершился 21 сентября, когда команда «Аделаида Лайтнинг» переиграла в финальной встрече команду «Сидней Флэймз» со счётом 80:65, а MVP финала была признана форвард «Лайтнинг» Мишель Гриффитс.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы 

Перед началом полуфинальных матчей клубы, занявшие в турнирной таблице четвёртое и пятое места, разыграли в так называемом финале устранения последнюю путёвку в финальные игры сезона, в котором 3 сентября команда «Перт Брейкерс» переиграла клуб «Брисбен Блэйзерс» со счётом 95:62.

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок женской НБЛ: Рэйчел Спорн, Аделаида Лайтнинг
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Мишель Гриффитс, Аделаида Лайтнинг
 Новичок года женской НБЛ: Джессика Бибби, Данденонг Рейнджерс
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Талли Бевилаква, Перт Брейкерс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Джина Стивенс, Перт Брейкерс
 Тренер года женской НБЛ: Лори Чизик, Буллин Бумерс

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Мишель Тиммс (Сидней Флэймз)
 З Триша Фэллон (Сидней Флэймз)
 Ф Джина Стивенс (Перт Брейкерс)
 Ф Рэйчел Спорн (Аделаида Лайтнинг)
 Ц Дженни Уиттл (Брисбен Блэйзерс)

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1996